La Rioja (provincie van Argentinië), een provincie van Argentinië
La Rioja (Argentinië), een stad in Argentinië
Rioja (provincie van Peru), een provincie van Peru
La Rioja (Spanje), een regio en autonome provincie van Spanje
Rioja (Almería), een gemeente in de Spaanse provincie Almería
Rioja (wijn), een soort wijn
Rio Oja, een zijrivier van de Ebro